Jeff Martin est un pianiste concertiste, réalisateur de film et pédagogue.

Biographie

Formation 

En découvrant le pianiste Michelangeli, il décide qu’il sera pianiste et entame le travail avec Tamayo Ikeda, des masterclass avec Jacques Rouvier et entre au Conservatoire de Musique de Montpellier dans la classe de Susan Campbell. « Je faisais semblant de travailler car je n’avais aucune méthode, je jouais naturellement et n’avais jamais fait d’exercices. Et puis un jour mon professeur m’a dit : "Tu sais fils, si tu travaillais au moins 6 heures tous les jours, tu pulvériserais tous les concours. Tu es doué mais fainéant." J’ai alors eu une rage d’apprendre qui ne m’a plus quitté depuis. » S’en suivirent 3 médailles d’or en piano, musique de chambre et solfège. Tout cela en travaillant avec des orchestres de la région histoire de gagner la vie. Mais cela ne suffisait pas car le Jazz était aussi présent dans son univers musical. Il entre alors au conservatoire de Perpignan et en 1 an, obtient une médaille d’or en piano Jazz dans la classe de Serge Lazarevitch. Par la suite ce sont des masterclass avec Pascal Devoyon, Hugues Leclerc, Roger Muraro, Bruno Rigutto et Pierre Pontier qui vont assoir son répertoire classique. Pour le Jazz il étudiera en parallèle l’harmonie 5 années avec Philippe Lebaraillec.

2008, décollage pour New York et la rencontre avec Don Friedman. Depuis il mène une carrière de concertiste tant en Jazz qu’en Musique Classique et réalise des films pédagogiques pour imusic-school.com la première école de musique du web.

Liens externes

Notes et références 

Naissance en septembre 1979
Pianiste français
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier
Professeur au conservatoire à rayonnement régional de Montpellier